Művészet
 Csókos asszony, Zerkovitz Béla operettje
 Csókos asszony (2008), Böhm György filmje
 Csókos asszony (2010), Moravetz Levente filmje